Sergej Vasil'evič Ivanov (n. 1963) – cestista e allenatore di pallacanestro russo
 Sergej Vasil'evič Ivanov (1864-1910) – pittore russo